Diederik Johannes Opperman (1914 - 1985), écrivain et un poète d'Afrique du Sud
 Hubert Opperman (1904 - 1996), coureur cycliste australien